Escalera ist der Familienname folgender Personen:
 Alfredo Escalera (* 1952), puerto-ricanischer Boxer im Superfedergewicht
 Irene T. Escalera alias Irene Cara (1959–2022), US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin
 Mario Escalera († 2018), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Víctor Escalera (* 1967), mexikanischer Fußballspieler
 Escalera (Fußballspieler), brasilianischer Fußballspieler
 Isabel de Ceballos-Escalera y Contreras (1919–1990), spanische Kuratorin und Museumsleiterin